Velocity Drift Chamber, een gasdetector
 Video Display Controller, grafische computer chips uit de tachtiger jaren
 Virtual Digital Cable, een techniek om televisie op PC en GSM te vertonen
 Vlaams Dienstencentrum vzw, een Vlaamsgezinde organisatie.
 Volt gelijkspanning
 Vereniging van Draagdoekconsulenten, een vereniging die het gebruik van draagdoeken en ergonomische babydragers promoot.